Святосла́в Медве́дев:
 Медведев, Святослав Александрович (род. 1941) — народный депутат СССР.
 Медведев, Святослав Всеволодович (род. 1949) — академик РАН, в 1990—2017 годах директор Института мозга человека.